Adventure World (Japan), een attractiepark en dierentuin in Shirahama
 Adventure World (Australië) , een attractiepark in Perth
 Adventure World (Nederland), een toekomstig indoor attractiepark
 Indiana Jones Adventure World, een voormalig spel van Zynga